Raša se poate referi la:

Comuna Raša, Istria, o comună din cantonul Istria, Croația
Raša, Raša, localitate din comuna Raša, Istria, Croația
Raša, Sežana, localitate din Slovenia
 Raša (râu), un râu din Istria, Croația
 11400 Raša, un asteroid denumit după râul Raša